Какамахи — название населённых пунктов в России:

 Какамахи — село в Карабудахкентском районе Дагестана.
 Какамахи — село в Левашинском районе Дагестана.